Захаровка () — село в Новотроицком районе Херсонской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 118 человек. Почтовый индекс — 75303. Телефонный код — 5548. Код КОАТУУ — 6524455103.

Местный совет 
75300, Херсонская обл., Новотроицкий р-н, пгт Новотроицкое, ул. Ленина, 77

Ссылки 
 Захаровка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Новотроицкого района